Emmanuel Ledoyen (1984-), footballeur réunionnais.
Germaine Ledoyen (1908-1998), comédienne de cinéma et de théâtre.

Pseudonyme 

Virginie Ledoyen (1976-) (Virginie Fernandez), actrice de cinéma française.

Divers 
 Le Pavillon Ledoyen est un célèbre restaurant parisien.
Patronyme français
Patronyme réunionnais